Ziolko ist der Familienname folgender Personen:

 Mariusz Ziółko (* 1946), polnischer Ingenieur; seit 2005 Professor für Automatik und Signalverarbeitung am AGH Department of Electronics
 Thomas Ziolko (* 1972), Berliner Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Ziółko